Die Abkürzung CCT steht für:
 Career Counselling for Teachers
 City and County Training, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 ; siehe CO2-Sequestrierung
 Catalytic Chain Transfer, eine spezielle Form der radikalischen Polymerisation
 Comité consultatif de thermométrie, dem Beratenden Komitee für Thermometrie
 Compulsory Competitive Tendering, die Verpflichtung britischer Kommunen nach dem Local Government Planning and Land Act von 1979, kommunale Aufgaben auf dem Wege der Ausschreibung zu vergeben
 Condor/Cargo Technik, Flugzeug-Wartungsbetrieb am Flughafen Frankfurt Rhein-Main
 Congo-China-Telecom, eine Telefongesellschaft in der Demokratischen Republik Kongo
 Constitutio Criminalis Theresiana
 Cooperativa Café Timor, ein Kaffeeproduzent in Osttimor
 Correlated Color Temperature, ein Begriff aus der Photometrie zur Beschreibung der Kelvin-Farbtemperatur
 Craniale Computertomographie, eine radiologische Untersuchungsmethode
 oder Kontrastmittel-Computertomographie
 Canine Cyclische Thrombozytopenie, eine Infektionskrankheit bei Hunden
 Currency Carry Trade, in den Wirtschaftswissenschaften
 einen digitalen Breitband-Empfänger zur Fernmeldeaufklärung und für Messungen im ITU-R Spektrum
 Cognitive Complexity Theory, ein kognitives Modell (Kiera & Polson, 1985) 

CCT